Der Hungarian Grand Prix 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 11. bis 17. Juli 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Julija Putinzewa im Einzel sowie die Paarung Mihaela Buzărnescu/Fanny Stollár im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Hungarian Grand Prix 2022 fand vom 9. bis 10. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Budapest